Копенга́ген:

 Копенгаген — столица Дании.
 Копенгаген — коммуна в составе Столичной области Дании.
 «Копенгаген» — музыкальная группа.
 «Копенгаген» («Kobenhavn») — датский барк, который 14 декабря 1928 года вышел из порта Монтевидео и бесследно исчез вместе с 59 членами экипажа.
 «Копенгаген» () — датский футбольный клуб, основанный в 1876 году.
 «Копенгаген» () — датский футбольный клуб, основанный в 1992 году.
 «Копенгаген» — кинофильм 2014 года.

Примечания